

Sigle 
 Messner Mountain Museum – circuito museale delle Dolomiti (Italia)
 Motor Mitte Magdeburg – antica denominazione di 1. FC Magdeburgo, società calcistica tedesca

Aziende 
 MMM – società russa coinvolta in uno scandalo finanziario negli anni 1990
 MMM – simbolo NYSE della 3M

Codici 
 MMM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Middlemount (Australia)
 MMM – codice vettore ICAO della compagnia aerea Meridian Air, Aeroporto di Mosca-Vnukovo (Russia)
 mmm – codice ISO 639-3 della lingua maii

Religione 
 M.M.M. – Medico Missionarie di Maria
 M.M.M. – Suore Missionarie di Maria Mediatrice

Altro 
 MMM – tremila nel sistema di numerazione romano
 MMM (Money Making Mitch) – mixtape di Puff Daddy del 2015